Manuel Barroso ist der Name folgender Personen:

* Manuel Barroso (Ruderer) (* 1931), portugiesischer Ruderer
 Manuel Barroso (Moderner Fünfkämpfer) (* 1964), portugiesischer Moderner Fünfkämpfer